— японская транснациональная корпорация, основанная в 1948 году изобретателем и предпринимателем Соитиро Хондой и финансистом Такэо Фудзисавой, производитель автомобилей и мотоциклов. Honda является крупнейшим производителем мотоциклов в мире с 1959 года, достигнув 400 миллионов произведённых мотоциклов к концу 2019, а также крупнейший в мире производитель двигателей внутреннего сгорания, производящий более 14 миллионов двигателей внутреннего сгорания ежегодно. В 2001 году Honda стала вторым по величине японским производителем автомобилей. В 2015 году Honda была восьмым по величине производителем автомобилей в мире.

В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год Honda заняла 103-е место, а в списке Fortune Global 500 — 61-е место.

Honda была первым японским производителем автомобилей, выпустившим в 1986 году специальный люксовый бренд — Acura. Помимо основного автомобильного и мотоциклетного бизнеса, Honda также производит садовое оборудование, лодочные двигатели, гидроциклы и генераторы, а также другую продукцию. С 1986 года Honda занимается исследованиями в области искусственного интеллекта и робототехники и в 2000 году выпустила своего робота ASIMO. Также имеет дочернюю компанию в аэрокосмической отрасли GE Honda Aero Engines, основанную в 2004 году. У Honda есть три совместных предприятия в Китае: Honda China, Dongfeng Honda и Guangqi Honda. Также в 2013 году Honda стала первым японским автопроизводителем, который стал нетто-экспортером из США, экспортировав 108 705 моделей Honda и Acura, а импортировав только 88 357.

Основные производственные мощности расположены в Японии, США, Индии и Бразилии, основные рынки сбыта — США и юго-восточная Азия. Девиз компании — «The Power of Dreams» («Сила воображения»)

История 

Основатель Honda Соитиро Хонда на протяжении всей своей жизни интересовался автомобилями. Он работал механиком в гараже Art Shokai, где настраивал машины и участвовал в гонках. В 1937 году при финансовой поддержке своего знакомого Като Соитиро Хонда основал Tōkai Seiki (Eastern Sea Precision Machine Company), чтобы производить поршневые кольца в мастерской Art Shokai. После первоначальных неудач Tōkai Seiki добилась контракта на поставку поршневых колец для Toyota, но потеряла контракт из-за низкого качества своей продукции. После посещения инженерной школы и посещения заводов по всей Японии, чтобы лучше понять процессы контроля качества Toyota, к 1941 году Соитиро Хонда построил новый завод и Tōkai Seiki смогла серийно производить поршневые кольца, подходящие под стандарты качества Toyota, используя автоматизированный процесс, в котором могли быть задействованы неквалифицированные рабочие военного времени.

Компания Tōkai Seiki была передана под контроль Министерства торговли и промышленности (после 1943 года называвшегося Министерством боеприпасов) в начале Второй мировой войны, а Соитиро Хонда был понижен в должности с президента до старшего управляющего директора после того, как Toyota приобрела 40 % акций компании. Хонда также помогал другим компаниям автоматизировать производство винтов для военных самолётов. Отношения, которые Хонда установил с персоналом Toyota, Nakajima Aircraft Company и Императорским флотом Японии, сыграли важную роль в послевоенный период. В 1944 году американский бомбардировщик B-29 разрушил завод Tōkai Seiki в Ямасите, а 13 января 1945 года в результате землетрясения в Микаве рухнул завод в Итаве. Соитиро Хонда продал оставшиеся после войны остатки компании Toyota за ¥450 тыс. и использовал вырученные средства для основания Технического исследовательского института Honda (Honda Technical Research Institute) в октябре 1946 года.

Со штатом из 12 человек, работающих в лачуге площадью 16 м², они строили и продавали импровизированные моторизованные велосипеды, используя поставку 500 двухтактных 50-кубовых радиогенераторных двигателей Tohatsu. Когда двигатели закончились, Хонда построил свою собственную копию двигателя Tohatsu и поставлял её клиентам для крепления к их велосипедам. Это был Honda A-Type, прозванный Bata Bata за звук, издаваемый двигателем. В 1949 году Институт технических исследований Honda был реорганизован в Honda Motor Co., Ltd. Примерно в то же время компания Honda наняла инженера Кихатиро Кавасиму и Такэо Фудзисаву, которые предоставили необходимые бизнес-знания, чтобы дополнить техническую специализацию Соитиро Хонда. Такэо Фудзисава обеспечил финансирование новой компании, а также занимался маркетинговой стратегией. Тесное партнерство между Соитиро Хонда и Фудзисавой продолжалось, пока они вместе не ушли в октябре 1973 года.

Первым мотоциклом полностью производства Honda был D-Type 1949 года, первый мотоцикл Honda под названием Dream. В 1950 году Хонде удалось разработать четырёхтактный двигатель с вдвое большей мощностью, чем были до этого, благодаря чему мотоциклы Honda быстро начали завоёвывать популярность. Также до конца 1950-х мотоциклы конструкции, разработанной Хондой, выиграли все наиболее престижные мотогонки в мире. К 1954 году они достигли 15-процентной доли рынка в Японии.

В 1958 году компания представила модель мотоцикла Super Cub, который был ориентирован в первую очередь на мелких предпринимателей, для которых заменил велосипед: он был недорогой, простой в управлении и безопасный. Спрос на новую модель был настолько велик, что был построен новый завод производительностью 30 тысяч мотоциклов в месяц. В 1959 году Honda стала ведущим японским производителем мотоциклов, объём продаж составил $55 млн, за год было продано 285 тысяч мотоциклов, из них 168 тысяч модели Super Cub. В том же 1959 году в США была основана дочерняя компания American Honda Motor Company, Inc., начавшей продажу японских мотоциклов, которые были значительно дешевле американских ($250 против $1000—$1500), но в то же время в два раза мощнее. Продажи в США выросли с $500 тысяч в 1960 году до $77 млн в 1965 году. Этому в значительной мере способствовала активная рекламная кампания (только в 1961 году на неё было потрачено $150 тысяч), призванная разрушить американский отрицательный стереотип мотоциклиста — байкера. Девизом данной рекламной кампании было: «You meet the nicest people on a Honda» («Лучшие выбирают Honda»), в её результате в 1964 году каждый второй проданный в США мотоцикл был производства Honda.

К 1967 году Honda стала крупнейшим производителем мотоциклов в мире и начала расширять ассортимент продукции. В 1963 году началось производство первых автомобилей Honda — пикапа , который поступил в продажу в августе 1963 года. Оснащенный небольшим четырёхцилиндровым бензиновым двигателем объёмом 356 см3, он был отнесен к кей-карам. В октябре 1963 года началось производство спортивной машины . В последующие годы были представлены другие модели легковых автомобилей и пикапов, однако они пользовались ограниченным спросом как в Японии, так и в США. Прорывом стала представленная в 1973 году Honda Civic; успеху этой экономной модели сильно поспособствовал нефтяной кризис 1973 года, под влиянием которого другие автопроизводители сокращали выпуск. В этом году, когда компания праздновала своё 25-летие, Соитиро Хонда покинул пост президента и с тех пор в делах компании почти не участвовал. Через три года продажи Honda Civic превысили 1 млн автомобилей, тогда же была представлена более дорогая модель Accord, также пользовавшаяся большим спросом, особенно в США. В 1982 году для производства этой модели был открыт завод в штате Огайо. В том же году продажи мотоциклов достигли 3,5 млн штук. Начиная с 1986 года Honda начала заниматься разработкой и производством роботов. Также в 1986 году было основано подразделение Acura, начавшее выпускать автомобили премиум-класса; это позволило Honda выйти к концу 1980-х в число крупнейших компаний по производству автомобилей. В 1991 году был представлен суперкар Honda NSX, первый полностью алюминиевый монокок, в котором был установлен двигатель V6 со средним расположением двигателя и системой изменения фаз газораспределения VTEC. С 1990 по 1992 год автомобили марки Acura были самыми продаваемыми в США, а Honda — третьей компанией по количеству проданных машин. В то же время в начале 1990-х авторынок США оказался насыщенным и начиная с 1993 года продажи автомобилей в США начали падать, что вынудило Honda к расширению географии своего присутствия: только в одном 1997 году были открыты заводы в Индии, Вьетнаме, Турции, Индонезии и Бразилии, а в 1992 году было основано совместное предприятие в Китае по производству мотоциклов, в 1998 году — ещё одно.

В 1990 году генерального директора Тадаси Кумэ сменил Нобухико Кавамото. Кавамото был избран вместо Сёитиро Иримадзири, который руководил успешным созданием компании Honda of America Manufacturing, Inc. в Мэрисвилле, штат Огайо. Иримадзири и Кавамото разделяли дружеское соперничество внутри Honda; из-за проблем со здоровьем Иримадзири ушел в отставку в 1992 году. После смерти Соитиро Хонды и ухода Иримадзири, Honda быстро опередила в разработке продуктов других японских автопроизводителей и была застигнута врасплох бумом грузовиков и внедорожников в 1990-х годах, что сказалось на рентабельности компании. В 1992 и 1993 годах японские СМИ сообщали, что Honda подвергалась серьёзному риску нежелательного и враждебного поглощения со стороны Mitsubishi Motors, которая в то время была более крупным автопроизводителем по объёму продаж и получала прибыль от своих успешных моделей Pajero и Diamante. Кавамото быстро отреагировал на изменение корпоративной культуры Honda, поспешно разработав ориентированную на рынок продукцию, которая привела к появлению транспортных средств для отдыха, таких как Odyssey первого поколения и CR-V, вдобавок переоринтировав компанию с производства многочисленных седанов и купе, которые были популярны у инженеров компании, но не у покупателей. Самое шокирующее изменение в Honda произошло, когда Кавамото завершил успешное участие компании в Формуле-1 после сезона 1992 года, сославшись на затраты в свете угрозы поглощения со стороны Mitsubishi, а также на желание создать более «экологичный» имидж компании.

В 2004 году в США была основана дочерняя компания . Её основным направлением работы стало производство реактивных двигателей, разработанных совместно с GE. Штаб-квартира и первый завод этой компании расположен в городе Берлингтон (Северная Каролина). В апреле 2016 года завод в Берлингтоне был существенно расширен и модернизирован. В 2006 году была основана дочерняя компания Honda Aircraft, которая занялась аэрокосмической отраслью. Компания представила Honda HA-420 HondaJet в 2012 году, первые поставки клиентам начались в 2015 году.

В декабре 2006 года была основана дочерняя компания Honda Soltec, которая занималась разработкой фотоэлектрических элементов. В 2008 году этой компании удалось разработать тонкоплёночные элементы CIGS на основе меди, индия, галлия и селена, которые были эффективней и дешевле в производстве, чем аналоги. Однако в последующие годы компания начала отставать от конкурентов и в конце 2013 года было принято решение о её ликвидации.

Землетрясение 11 марта 2011 года сильно повредило исследовательский центр Honda в префектуре Тотиги, на месяц была приостановлена работа всех заводов компании в Японии, общий ущерб, понесённый компанией, оценивался в ¥45,7 млрд ($500 млн). После землетрясения и цунами в Японии в марте 2011 года Honda объявила о планах сократить вдвое производство на своих заводах в Великобритании из-за снижения ввоза комплектующих из Японии.

В октябре 2019 года Honda создала совместное предприятие с Hitachi по производству автомобильных комплектующих.

В августе 2020 года Financial Times сообщила со ссылкой на свои источники, что в конце 2019 года советники премьер-министра Японии Синдзо Абэ предложили Honda объединиться с Nissan, чтобы улучшить позиции японского автопрома, находящегося под натиском производителей из других стран, в особенности из Китая. Однако, как сообщается, обе компании отклонили это предложение ещё до того, как разразилась эпидемия COVID-19.

В сентябре 2020 года стало известно, что Honda и General Motors объявили о создании альянса.

В конце 2020 года, следуя заранее озвученной стратегии, Honda объявила об уходе с российского авторынка. Поставки новых авто­мобилей российским дилерам были прекращены в течение 2022 года.

В 2021 году Honda закрыла свои заводы в Суиндоне (Великобритания) и Коджаэли (Турция).

Деятельность 
Штаб-квартира Honda находится в Минато, Токио, Япония.

Подразделения по состоянию на 2021/22 финансовый год:
 Мотоциклы — производство мотоциклов, а также квадроциклов и подобных транспортных средств; 17 млн штук в год (включая продукцию совместных предприятий), из них 14,6 млн на азиатский рынок, 15 % выручки;
 Автомобили — производство легковых автомлбилей марок Accord, City, Civic, Fit/Jazz, лёгких грузовиков Breeze, CR-V, Freed, Odyssey, Pilot, Acura RDX, Vezel/HR-V, XR-V, микроавтобусов N-Box; 4,1 млн автомобилей, из них 2 млн в Азии, 1,3 млн в Северной Америке; 63 % выручки;
 Финансовые услуги — кредитование дилеров и покупателей, в основном в Северной Америке; 19 % выручки;
 Прочая деятельность — производство различного оборудования (двигатели, лодочные моторы, генераторы, насосы, газонокосилки, культиваторы и др.), а также самолётов HondaJet; 3 % выручки.

Географическое распределение выручки:
 Япония — 13 %
 Северная Америка — 52 %
 Азия — 25 %
 Европа — 4 %
 другие регионы — 5 %.

Американская Honda Motor Company базируется в Торрансе, Калифорния. Honda Racing Corporation (HRC) — дочерняя структура Honda, занимающаяся мотоциклетным спортом. Штаб-квартира канадской Honda Inc. находится в Маркэме, Онтарио, а поизводство Honda в Канаде расположено в Аллистоне, Онтарио. Honda также создала совместные предприятия в ряде стран, такие как Honda Siel Cars и Hero Honda Motorcycles в Индии, Honda China, Dongfeng Honda и Guangqi Honda в Китае, Boon Siew Honda в Малайзии и Honda Atlas в Пакистане. Компания также реализует инициативу бизнес-инноваций под названием Honda Xcelerator, чтобы наладить отношения с изобретателями, сотрудничать со стартапами и предпринимателями Кремниевой долины и помочь другим компаниям в работе над прототипами. По состоянию на январь 2019 года Honda Xcelerator работал с 40 компаниями. Xcelerator и студия разработчиков являются частью группы Honda Innovations, созданной весной 2017 года и базирующейся в Маунтин-Вью, Калифорния.

Производственные мощности Honda находятся в следующих странах:
 Япония — 4 завода, 15 тысяч сотрудников;
 США — 3 завода в штате Огайо, 2 в Северной Каролине (оба занимаются авиастроением), по одному в Индиане и Алабаме, 17 тысяч сотрудников;
 Канада — 1 завод, 4200 сотрудников;
 Мексика — 2 завода, 6300 сотрудников;
 Индия — 4 заводов, 10 тысяч сотрудников;
 Индонезия — 1 завод, 7500 сотрудников;
 Малайзия — 1 завод, 2600 сотрудников;
 Филиппины — 1 завод, 1300 сотрудников;
 Таиланд — 3 завода, 7500 сотрудников;
 Вьетнам — 2 завода, 4500 сотрудников;
 Аргентина — 1 завод, 1200 сотрудников;
 Бразилия — 2 завода, 10 тысяч сотрудников.

Примечание. Значения указаны на 31 марта каждого года, когда в Японии заканчивается финансовый год.

Собственники и руководство 
Акции компании торгуются на Токийской фондовой бирже и Нью-Йоркской фондовой бирже, а также на биржах в Осаке, Нагое, Саппоро, Киото, Фукуока, Лондоне, Париже и Швейцарии.

На 31 марта 2022 года было выпущено 1,81 млрд акций. Основные акционеры:
 The Master Trust Bank of Japan (15,7 % акций);
 JPMorgan Chase (6,3 % акций);
 Custody Bank of Japan (6,3 % акций);
 BlackRock (6,1 %);
 Sumitomo Mitsui Trust Holdings (5,5 %);
 Mitsubishi UFJ Financial Group (5,3 %).

Президенты 
 Соитиро Хонда (1948—1973)
 Киёси Кавасима (1973—1983)
  (1983—1990)
  (1990—1998)
 Хироюки Ёсино (1998—2004)
 Такэо Фукуи (2004—2009)
  (2009—2015)
 Такахиро Хатиго (2015—2021)

Действующее руководство:
 Сэйдзи Кюраиси (Seiji Kuraishi, род. 10 июля 1958 года) — председатель совета директоров с апреля 2022 года, в компании с апреля 1982 года.
 Тосихиро Мибе (Toshihiro Mibe, род. 1 июля 1961 года) — президент компании с июня 2021 года, в компании с 1987 года.

Honda в авто- и мотоспорте

«Формула-1» 

Ещё в 1920-х, когда Соитиро Хонда работал в мастерской в Токио, он помогал владельцу мастерской собирать гоночные машины, а также сам участвовал в гонках. Его карьера гонщика закончилась в 1936 году, когда, принимая участие в ралли между Токио и Йокогамой, попал в аварию.

В 1964 году Honda дебютировала в гонках Формула-1 на гран-при Германии, первым гонщиком команды стал Ронни Бакнем. В сезоне 1965 года, когда в команду пришёл Ричи Гинтер, Honda получила первое очко на гран-при Бельгии, а на гран-при Мексики — первую победу. Но в 1968 году, после гибели своего гонщика Жо Шлессера, более чем на десять лет прекратила участие в Формуле-1. В 1980-х и начале 1990-х Honda поставляла моторы различным командам — Spirit Racing, WilliamsF1, McLaren и др. В конце 1990-х начала поставлять моторы для команды British American Racing (BAR), а в 2005 году купила эту команду, вернувшись таким образом в Формулу-1 в качестве конструктора, однако уже в конце 2008 года вновь её покинула, передав контроль над командой Россу Брауну. Компания Honda также поставляла моторы различным командам других чемпионатов, таких как Формула-2, Champ Car и другие.

16 мая 2013 года Honda официально объявила о возвращении в «Формулу-1». В 2015 году японская компания стала поставщиком двигателей команды McLaren. После трех неудачных сезонов сотрудничество было прекращено, и Honda подписала долгосрочный контракт с Toro Rosso. В июне 2018 года было объявлено о том, что с 2019 года Honda также будет поставлять силовые установки команде Red Bull Racing. В начале октября 2020 года «Хонда» объявила об уходе из «Формулы-1» после 2021 года. Среди причин были названы сокращение расходов из-за пандемии коронавируса и развитие стратегии, нацеленной на «зелёные» технологии и достижение «углеродной нейтральности» к 2050 году, в которую не вписывалось участие в «Формуле-1»

Независимо от Honda существует компания Mugen Motorsports, основанная старшим сыном Соитиро Хонды Хиротоши в 1973 году; двигателями этой компании оснащались команды в чемпионате «Формулы-1» с 1992 по 1999 годы.

Мотоспорт 
Для участия в гонках мотоциклов в 1973 году было создано подразделение Racing Service Center, в 1982 году оно было зарегистрировано как отдельная компания, . В её задачи входит разработка, производство и продажа гоночных мотоциклов и деталей к ним. С 2007 года HRC начала сотрудничать с командой испанской нефтяной компании Repsol — Repsol Montesa team.

Отзывы и критика 

Honda Motors — одна из компаний, использующих подушки безопасности производства Takata Corporation, оказавшиеся в центре скандала, связанного с тем, что используемое в них вещество, нитрат аммония, при определённых условиях становится взрывоопасным. Зафиксировано более 100 случаев взрыва подушек безопасности в автомобилях Honda, из них 12 со смертельным исходом (9 в США и 3 в Малайзии). Эти подушки безопасности стали причиной крупнейшего отзыва автомобилей в истории: всего было отозвано на замену подушек более 60 млн машин таких производителей как BMW, Chrysler, Ford, Mazda, Nissan, Toyota, General Motors и Ferrari, однако Honda это касается больше других, поскольку она является крупнейшим покупателем продукции Takata, а также владеет пакетом акций этой японской компании. Как стало известно СМИ, Honda ещё в 2009 году, после первого смертельного случая, просила Takata исправить недостатки подушек безопасности, но массовые отзывы машин проводились только с 2014 года (всего было отозвано 8,5 млн «Хонд»), также Honda не информировала Национальное управление безопасностью движения на трассах об этих проблемах.

Реклама завода Honda была признана лучшей в Великобритании в 2009 году. Звание Winner of Winners (победитель из победителей) рекламе была присуждена сайтом Awards for National Newspaper Advertising.

По итогам 2012 года страховщики Великобритании признали автомобили Honda самыми надежными.

См. также 
 Автомобили Honda
 Мотоциклы Honda
 Двигатели Honda
 Хонда (команда Формулы-1)

Примечания

Ссылки 

 
 Официальный сайт компании
 Honda Motor Co., ltd. на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам
 

 Honda
Автомобилестроительные компании Японии
Техника Японии
Производители мотоциклов
Производители роботов